Andreasen est un nom de famille d'origine scandinave
 Astrid Andreasen (née en 1948), peintre sur tissus et dessinatrice de timbres-poste
 Hans Henrik Andreasen (né en 1979), footballeur
 Larry Andreasen (1945- 1990),  plongeur olympique
 Leon Andreasen (né en 1983), footballeur
 Marta Andreasen (née en 1954), femme politique
 Heidi Andreasen (née en 1985) nageuse

Homonymie de patronyme danois